The Front Bottoms — американская инди-рок группа, сформировавшаяся в Вудклифф Лейк, Нью-Джерси.

Описание 
Основу «The Front Bottoms» составляют вокалист и гитарист Брайан Селла (Brian Sella) и ударник Мэттью Очич (Mathew Uychich), которые были друзьями с десяти лет. Они совместно начали писать песни, когда Селла ещё только учился в шестом классе. Их первое выступление состоялось на конкурсе талантов среди старшеклассников. В дальнейшем, на одном из сборных концертов они познакомились с Кейси Ли Морганом (Casey Lee Morgan), у которого дома была собственная звукозаписывающая студия. Друзья приступили к совместным репетициям и в 2008 году самостоятельно записали альбом «I Hate My Friends» дома у Моргана.

Группа стала гастролировать и в дальнейшем самостоятельно записала ещё пару альбомов прежде чем в 2011 году подписала контракт с независимым лейблом Bar/None Records. Первый альбом назывался как и группа — «The Front Bottoms». Он был издан в сентябре 2011 года. В 2013 году вышел альбом Talon of the Hawk, которому удалось достичь 181 строчки в Billboard 200, 30-й — в Top Independent Albums, 47-й — в Top Rock Albums. Мини-альбом «Rose» 2014 года дошёл до 195 позиции в Billboard 200, до 28-й — в Top Independent Albums, до 47-й — в Top Rock Albums.

В июне 2015 года стало известно, что группа подписала контракт с лейблом Fueled By Ramen, на котором 18 сентября был выпущен альбом «Back on Top».

Группа играет инди-музыку, являющуюся, по мнению Billboard, «эклектичной смесью поп- и рок-музыки с влиянием панка, сопровождающуюся остроумными текстами».

Состав

Нынешний состав 
 Брайан Селла — вокал, гитара (2007 — настоящее время)
 Мэттью Очич — ударные (2007 — настоящее время)
 Том Варрен — бас, бэк-вокал (2012 — настоящее время)
 Киаран О’Донелл — гитара, труба, клавишные (2012 — настоящее время)

Бывшие участники 
 Брайан Очич — клавишные (2007—2010)
 Дрю Виллафьюрт — бас, клавишные (2010 −2012)

Дискография

Студийные альбомы 
 I Hate My Friends (самиздат, 2008)
 My Grandma vs. Pneumonia (самиздат, 2009)
 The Front Bottoms (Bar/None Records, 2011)
 Talon of the Hawk (Bar/None Records, 2013)
 Back on Top (Fueled by Ramen, 2015)
 Needy When I'm Needy (Fueled by Ramen, 2016)

Примечания 

Рок-группы США
Квартеты
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси